Форрестол () — английская фамилия. Известные носители:
 Форрестол, Джеймс (1892—1949) — министр обороны США (1947—1949).

Другое 
 «Форрестол» — американский авианосец, названный в честь Джеймса Форрестола.
 «Форрестол» — серия тяжёлых ударных авианосцев США 1950-х годов.